Джамму и Кашмир — союзная территория в Индии с 2019 года, до 2019 года была штатом Джамму и Кашмир. Теперь эта административно-территориальная единица не содержит Ладакх, который выделен в отдельную союзную территорию. Некоторые люди называют Кашмир «раем на земле». В Штате множество туристических мест: Кашмир, Сринагар, Могольские Сады, Гульмарг, Пахалгам, Джамму. Для посещения некоторых районов неиндийцам требуется специальное разрешение. В августе 2019 года правительство Индии предложило конституционные изменения, чтобы ограничить автономию региона.

История 
В XVII веке могольский падишах Джахангир посетил Кашмирскую Долину. Он жил в лодке на озере Дал и сказал, что если на Земле и есть рай, то он в Кашмире. 
Туризм составлял важную часть экономики Кашмира до 1989 года, когда обострились противоречия между кашмирскими сепаратистами и правительством Индии, более известные как Восстание в Джамму и Кашмире. До 1990-х Кашмир был любимым местом отдыха звёзд Болливуда. В Кашмире было 19 кинозалов, которые были закрыты из-за растущей террористической угрозы. Больше всего пострадала туристическая экономика в долине Кашмира. Однако святыни Джамму продолжали оставаться популярными местами паломничества и туризма. Ежегодно тысячи индуистских паломников посещают святыни  Вайшно-деви и Амарнатха, что оказывает значительное влияние на экономику государства.
К 2010-ым годам туризм в долине Кашмира стал восстанавливаться и достигать значений доконфликтного 1989 года. В 2009 году штат стал одним из лучших туристических направлений Индии.

В Кашмирской долине 
Кашмирская долина — живописное место между Гималаями и хребтом  Пир-Панджал. Здесь распространён экотуризм. Самыми  посещаемыми местами являются сады империи Великих Моголов, озёра, девственные леса, альпийские луга предгорий Гималаев. В долине множество древних храмов и святынь, что делает её важным местом для индуистов и буддистов.
 Сринагар — летняя столица штата Джамму и Кашмир
 Озеро Дал — знаменитое озеро с плавучими домами-шикарами.
 Озеро Манасбал
 Могольские сады
 Сады «Нишант»
 Гульмарг — один из самых популярных горнолыжных курортов в Индии, также является домом для самого высокогорного поля для гольфа
 Пахалгам — живописная долина
 Сонмарг — горный курорт
 Амарнатх — храм Шивы
 Эко-туристические места: долина Гуриз, Дудхапатри, долина Бангус

В Джамму 

 Вайшно-деви — храм Шакти
 Пунч
 Патнитоп — горный кемпинг
 Санасар
 Экотуризм : Манталай и Шивкхори
 форт Пундж
 Бхадервах
 Шахдра Шариф святилище
 Форт Бхимгарх
 Рамнагар-форт (В Удхампуре)

См. также 
 Туризм в Ладакхе

Примечания

Ссылки 
 Экстремальный отдах в ДиК
 Турагентство Джамму и Кашмира 
 Управление Джамму и Кашмира по туризму (Официальный сайт) 
 Бронирование отеля в Кашмире
  (Туризм в Кашмире)

Туризм в Джамму и Кашмире
Кашмир